Naselja u Srbiji
 Skobalj (Lajkovac, Srbija), naselje u općini Lajkovac
 Skobalj (Smederevo, Srbija), naselje u općini Smederevo